Peschka ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Peschka (1885–1940), österreichischer Künstler
 Ernst Peschka (1900–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Franz Peschka (1856–1908), österreichischer Politiker
 Gustav von Peschka (1830–1903), böhmischer Mathematiker
 Heinrich Stefan Peschka (1886–1937), österreichischer Erfinder
 Karin Peschka (* 1967), österreichische Schriftstellerin
 Minna Peschka-Leutner (1839–1890), deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Peschke